Parma bezeichnet:

 eine Stadt in Italien, siehe Parma
 eine italienische Provinz, siehe Provinz Parma
 einen Nebenfluss des Po in Italien, siehe Parma (Fluss)
 ein historisches Territorium in Italien, siehe Herzogtum Parma
 den ovalen oder runden Schild der Auxiliartruppen im Römischen Reich, siehe Parma (Waffe)
 einen italienischen Fußballverein, siehe Parma Calcio (ehemals AC Parma und FC Parma)
 eine deutsche Viermastbark, siehe Flying P-Liner
 eine Gattung der Riffbarsche, siehe Parma
 einen Taifun im Jahr 2009, siehe Taifun Parma
 eine Schanzenanlage in Lieto, Finnland, siehe Parma-Schanze 
 sowie den dort beheimateten Sportverein Liedon Parma
 ein Schiff, siehe Parma (Schiff)

Personen:
 Biagio Pelacani da Parma († 1416), italienischer Mathematiker, Naturforscher und Philosoph
 Bruno Parma (* 1941), slowenischer Schachspieler
 Georg Parma (* 1997), österreichischer Kletterer
 Jiří Parma (* 1963), tschechischer Skispringer
 María Teresa de Borbón-Parma (1933–2020), spanisch-französische Adelige, Soziologin, Politikwissenschaftlerin 
 Viktor Parma (1858–1924), slowenischer Komponist

Orte in Russland:
 Parma (Komi, Ussinsk), Siedlung städtischen Typs in der Republik Komi, Stadtkreis Ussinsk
 Parma (Komi, Ust-Kulom), Dorf in der Republik Komi, Rajon Ust-Kulom
 Parma (Perm), ländliche Siedlung in der Region Perm

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parma (Arkansas)
 Parma (Colorado)
 Parma (Idaho)
 Parma (Michigan)
 Parma (Missouri)
 Parma (Ohio)
 Parma Center (New York)
 Parma Corners (New York)
 Parma Heights (Ohio)

Orte in China:
 Parma (Zhongba) (帕玛乡), eine Gemeinde im Kreis Zhongba des Regierungsbezirks Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet der VR China

Siehe auch:
 Parma Township
 Parmaschinken